Grits Sandwiches for Breakfast — дебютний студійний альбом американського музиканта Кід Рока. Випущений 11 грудня 1990 під лейблом Jive Records. Синглом вийшла композиція «Yo-Da-Lin In the Valley». Також однією з відомих пісень з альбому є композиція «Wax the Booty». Диск був перевиданий 2000 року під лейблом Atlantic Records.

Список композицій 
 «Yo-Da-Lin in the Valley»-4:18
 «Genuine Article»-4:42
 «Cramp Ya Style»-4:19
 «New York's Not My Home»-4:27
 «Super Rhyme Maker»-3:37
 «With a One-Two»-3:38
 «Wax the Booty»-5:20
 «Pimp of the Nation»-5:10
 «Abdul Jabar Cut»-4:29
 «Step in Stride»-3:24
 «The Upside»-5:06
 «Style of X-Pression»-4:20
 «Trippin' Over a Rock»-3:11